Az IK Start egy 1905-ben alapított norvég labdarúgócsapat, melynek székhelye Kristiansandban található. A klub színei: sárga és fekete. Hazai pályájuk a Sør Arena, melynek befogadóképessége 14 563 fő.

Történelem

Sikerlista 

 Eliteserien
 Aranyérmes (2): 1978, 1980
 Ezüstérmes (1): 2005
 Bronzérmes (7): 1973, 1975, 1979, 1983, 1984, 1991, 1992

 Norvég labdarúgókupa
 Elődöntős (6): 1975, 1978, 1988, 2000, 2006, 2011, 2018

 divisjon 1.
 Aranyérmes (4): 1968, 1972, 2004, 2012
 Feljutott : 1958-59, 1988, 1999, 2001, 2008, 2017

Jelenlegi keret 
2021. szeptember 6.

 

 

 (kölcsönben a Bodø/Glimt-től)

 (kölcsönben a Westerlo-tól)

Legutóbbi szezonok 

{|class="wikitable"
|-bgcolor="#efefef"
! Szezon
! Poz.
! M
! Gy
! D
! V
! RG
! KG
! P
!Kupa
!Megjegyzés
|-
|1999 - divisjon 1.
|bgcolor=DDFFDD|↑ 3
|26
|13
|8
|5
|42
|31
|47
|3. kör
|Feljutott
|-
|2000 - Tippeligaen
|bgcolor=FFCCCC|↓ 13
|26
|5
|6
|15
|40
|66
|21
|Elődöntő
|Kiesett
|-
|2001 - divisjon 1.
|bgcolor=DDFFDD|↑ 2
|30
|18
|8
|4
|59
|33
|62
|4. kör
|Feljutott
|-
|2002 - Tippeligaen
|bgcolor=FFCCCC|↓ 14
|26
|2
|5
|19
|21
|72
|11
|4. kör
|Kiesett
|-
|2003 - divisjon 1.
|9
|30
|12
|4
|14
|53
|50
|40
|3. kör
|
|-
|2004 - divisjon 1.
|bgcolor=DDFFDD|↑ 1
|30
|24
|2
|4
|71
|28
|74
|3. kör
|Feljutott
|-
|2005 - Tippeligaen
|bgcolor=silver|2
|26
|13
|6
|7
|47
|35
|45
|4. kör
|
|-
|2006 - Tippeligaen
|6
|26
|10
|7
|9
|29
|32
|37
|Elődöntő
|
|-
|2007 - Tippeligaen
|bgcolor=FFCCCC|↓ 13
|26
|6
|8
|12
|34
|44
|26
|4. kör
|Kiesett
|-
|2008 - divisjon 1.
|bgcolor=DDFFDD|↑ 3
|30
|17
|8
|5
|58
|34
|59
|4. kör
|Feljutott
|-
|2009 - Tippeligaen
|9
|30
|10
|10
|10
|46
|52
|40
|3. kör
|
|-
|2010 - Tippeligaen
|8
|30
|11
|9
|10
|57
|60
|42
|Negyeddöntő
|
|-
|2011 - Tippeligaen
|bgcolor=FFCCCC|↓ 15
|30
|7
|5
|18
|39
|61
|26
|Elődöntő
|Kiesett
|-
|2012 - divisjon 1.
|bgcolor=DDFFDD|↑ 1
|30
|20
|6
|4
|71
|35
|66
|4. kör
|Feljutott
|-
|2013 - Tippeligaen
|9
|30
|10
|8
|12
|43
|46
|38
|Negyeddöntő
|
|-
|2014 - Tippeligaen
|12
|30
|10
|5
|15
|47
|60
|35
|4. kör
|
|-
|2015 - Tippeligaen
|14
|30
|5
|7
|18
|35
|64
|22
|2. kör
|
|-
|2016 - Tippeligaen
|bgcolor=FFCCCC|↓ 16
|30
|2
|10
|18
|23
|59
|16
|3. kör
|Kiesett
|-
|2017 - divisjon 1.
|bgcolor=DDFFDD|↑ 2
|30
|16
|7
|7
|57
|36
|55
|2. kör
|Feljutott
|-
|2018 - Eliteserien
|bgcolor=FFCCCC|↓ 15
|30
|8
|5
|17
|30
|54
|29
|Elődöntő
|Kiesett
|-
|2019 - divisjon 1.
|bgcolor=DDFFDD|↑ 3
|30
|19
|5
|6
|54
|31
|62
|1. kör
|Feljutott
|-
|2020 - Eliteserien
|bgcolor=FFCCCC|↓ 15
|30
|6
|9
|15
|33
|56
|27
|—
|Kiesett
|}

A nemzetközi kupasorozatokban

Fordítás

Norvég labdarúgócsapatok
1905-ben alapított labdarúgócsapatok